Ballads – album di John Coltrane del 1963
 Ballads – album di Paul Bley del 1971
 Ballads – raccolta di Earl Klugh del 1993
 Ballads – raccolta di Richard Marx del 1994
 Ballads – raccolta di Ike Quebec del 1997
 Ballads – raccolta degli Harem Scarem del 1999
 Ballads – raccolta di Mary J. Blige del 2000
 Ballads – raccolta di Despoina Vandī del 2004
 Ballads – album di Eduardo Falaschi del 2017